Lautertal (Odenwald), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen	
Lautertal (Opper-Franken), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Lautertal (Vogelsberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen